RARE ou est un acronyme pouvant faire référence à 
 Réseau national des agences régionales de l’énergie et de l’environnement, un réseau français fédérant les agences régionales de l'énergie et de l'environnement ;
 Réseaux associés pour la recherche européenne, un organisme de recherche européen ;
 Retinoic Acid Response Element, une séquence d'ADN ;
 Ronne Antarctic Research Expedition, une expédition américaine dans l'Antarctique dans les années 1940.

Rare peut faire référence à :
 Rare, un adjectif relatif à rareté ;
 Rare, une société britannique de jeux vidéo ;
 Rare, un album de David Bowie, sorti en 1982 ;
 Rare, le troisième album studio solo de Selena Gomez, sorti en 2020.

Voir aussi 
  Ensemble rare, en topologie, un type d'ensemble

Homonymie de titre